L'impérialisme est une stratégie ou une doctrine politique de conquête visant la formation d'empires.

 Impérialisme est un jeu vidéo de stratégie.